Die Université Lille – Nord-de-France („Universität Lille-Nordfrankreich“) ist eine Universität in der französischen Stadt Lille. Sie wurde 1562 von Philipp II. von Spanien als Université de Douai in Douai gegründet. 1896 zog die Université de Douai nach Lille um. Dort bestand sie bis zu ihrer Aufspaltung im Jahre 1968. Im Jahr 2008 wurde die Universität Lille-Nordfrankreich als ein Hochschulverbund aus wiederum mehreren unabhängigen Universitäten nicht nur in der Stadt Lille wieder ins Leben gerufen.

Mit mehr als hunderttausend Studenten ist die Universität Lille-Nordfrankreich zusammengenommen eine der größten Universitäten in Frankreich.

Die Universität Lille-Nordfrankreich bietet sechs verschiedene Doktoratsstudien an. Graduiertenkolleg der Universität Lille

Campus 

Die Universität Lille-Nordfrankreich ist eine Campusuniversität. Sie ist hauptsächlich auf die folgenden Standorte konzentriert:
 Campus Lille I: Universität Lille I und École centrale de Lille
 Campus Lille II: Universität Lille II
 Campus Lille III: Universität Lille III Charles de Gaulle
 Campus der Universität Artois und der IMT Nord Europe
 Campus der Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)
 Campus der Polytechnische Universität Hauts-de-France (UPHF)

Persönlichkeiten und Alumni 

Valerius Andreas, Charles Barrois, Émile Borel, Pierre Bourdieu, Joseph Boussinesq, François van der Burch, Jacques-Théodore de Bryas, Albert Calmette, Henri Cartan, René Cassin, Albert Châtelet, Jean Chazy, Régis Courtecuisse, Guy Debeyre, René Deheuvels, Jean Théodore Delacour, Jean Delannoy, Paul Dubreil, Frans van Dusseldorp, Alfred Mathieu Giard, Camille Guérin, Étienne Gilson, Jules Gosselet, Johannes Hauchin, Vladimir Jankélévitch, Joseph Kampé de Fériet, Frédéric Kuhlmann, Claude Auguste Lamy, Jacqueline Lelong-Ferrand, Jean-Baptiste Lestiboudois, Pierre Macherey, Johannes Malderus, Szolem Mandelbrojt, Benoît Mandelbrot, Aubertus Miraeus, Gaspard Nemius, Henri Padé, Paul Painlevé, Louis Pasteur, Jean Pierre Ribaut, Georg Anton von Rodenstein, Faustin-Archange Touadéra, Jean Vercoutter, Ernest Vessiot, Marc Zamansky.

Literatur 
 (französisch)

Weblinks 

 Zentrum für Mobilität des Pôle Universitaire Lille Nord-Pas de Calais

Einzelnachweise 

 
Lille
Hochschule in Lille
Lille Nord de France
Gegründet 1562